Krohmer ist der Name folgender Personen:

 Franz Ignaz Krohmer (1714–1789), Markgräflich Baden-Badischer Hofbaumeister und Bauinspektor 
 Norbert Krohmer (1889–1933), deutscher Kunstmaler im Eichsfeld
 Rolf Krohmer (* 1948), Professor für Wasserwirtschaft am Karlsruher Institut für Technologie 
 Harley Krohmer (* 1970), Professor für Marketing an der Universität Bern
 Stefan Krohmer (* 1971), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Kromer
 Cromer (Begriffsklärung)